Ron puede referirse a:
 Ron, bebida alcohólica;
 Ron, ciudad de la India en el estado de Karnataka;
 Ron (1953-), cantante italiano;
 RON es el código ISO 4217 del leu, moneda rumana;
 RON también es el acrónimo de Research Octane Number, vea octanaje; o
 Ron Weasley, personaje de ficción de la saga Harry Potter.